

Powieść Tolkiena  
 Dwie wieże – drugi tom powieści J.R.R. Tolkiena Władca Pierścieni
 Władca Pierścieni: Dwie wieże – film w reżyserii Petera Jacksona
 Dwie wieże – gra komputerowa
 Władca Pierścieni: Dwie wieże – gra komputerowa z 2002 roku, oparta na filmie Petera Jacksona

Miejsca geograficzne 
 Dwie Wieże – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Dwie wieże na Manhattanie – nieistniejące już budynki kompleksu World Trade Center, po tragedii z 11 września 2001 już postawiono nowy kompleks